Santa Bárbara megye, Argentína egyik megyéje
Santa Bárbara megye, Honduras egyik megyéje